Kaptol est un toponyme qui peut désigner :
Kaptol, un village et une municipalité de Croatie située dans le comitat de Požega-Slavonie.
Kaptol, une partie historique de Zagreb, en Croatie